Лом-Али Магомедович Эскиев (род. 24 марта 1992 года, Гудермес) — немецкий боец смешанных боевых искусств чеченского происхождения, представитель полулёгкой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2011 года, известен по участию в турнирах престижных бойцовских организаций ACA, ACB и польской лиги KSW, а также был чемпионом лиги GMC, чемпион EMC в полулёгком весе.

Биография 
Лом Али Эскиев родился 24 марта 1992 года в городе Гудермес в Чеченской Республике. Во время чеченских войн вместе с семьей переехал в Германию и проживает там по сей день.

2011 году начал профессиональную карьеру в смешанных единоборствах и выступал в местных промоушенах. Считается одним из лучших полулегковесов Германии по ММА. Владел поясом чемпиона немецкой лиги GMC.

Выступал в таких престижных лигах, как ACB и ACA и в немецких лигах GMC, FFC.

17 июля 2021 дебютировал в польской лиге KSW и выиграл у Гилберта Ордонеза удушающим приемом ручной треугольник.

Спортивные достижения

Смешанные единоборства 
  GMC
 Чемпион GMC в полулёгком весе.
  EMC
 Чемпион EMC в полулёгком весе.

Статистика ММА 

|-
|Победа
|align="center"|20-5
| Велиссон Дос Сантос Пайва
|Техническим нокаутом (удары локтями)
|EMC 10 - Elite MMA Championship 10
|align="center"|24 сентября 2022
|align="center"|1
|align="center"|2:28
|
|
|-
|Победа
|align="center"|19-5
| Демиан Стасяк
|Решением (единогласным)
|KSW 65: Халидов - Солдич 
|align="center"|18 декабря 2021
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align="center"|18-5
| Гилберт Ордонез
|Сабмишном (удушение ручным треугольником)
|KSW 62: Колецки - Жостак
|align="center"|17 июля 2021
|align="center"|1
|align="center"|4:25
|
|
|-
|Победа
|align="center"|17-5
| Омер Кэнкардеслер
|Нокаутом (удар)
|ACA 109: Штрус - Харатык
|align="center"|20 августа 2020
|align="center"|1
|align="center"|4:05
|
|
|-
|Победа
|align="center"|16-5
| Дмитрий Парубченко
|Техническим нокаутом
|ACA 101 Варшава
|align="center"|15 ноября 2019
|align="center"|1
|align="center"|4:21
|
|
|-
|Поражение
|align="center"|15-5
| Арман Оспанов
|Нокаутом (удар ногой)
|ACA 95 Moscow
|align="center"|27 апреля 2019
|align="center"|2
|align="center"|0:10
|
|
|-
|Поражение
|align="center"|15-4
| Мухамед Коков
|Решением (единогласным)
|ACB 89 Abdul-Aziz vs. Bagov
|align="center"|8 сентября 2018
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align="center"|15-3
| Луис Паломино
|Решением (единогласным)
|ACB 84 Agujev vs. Burrell
|align="center"|7 апреля 2018
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align="center"|14-3
| Фелипе Круз
|Нокаутом (удар коленом и добивание)
|ACB 74 Agujev vs. Townsend
|align="center"|18 ноября 2017
|align="center"|1
|align="center"|1:34
|
||
|-
|Победа
|align="center"|13-3
| Фабиано Сильва да Консейсау
|Решением (единогласным)
|Superior FC 17 Superior Fighting Championship 17
|align="center"|20 мая 2017
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align="center"|12-3
| Саба Болаги
|Решением (единогласным)
|GMC 9 German MMA Championship 9
|align="center"|19 ноября 2016
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align="center"|11-3
| Хайрэм Родригес
|Решением (единогласным)
|FFC - Fair FC 5
|align="center"|28 мая 2016
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align="center"|10-3
| Марк Бокенхеймер
|Решением (единогласным)
|FFC - Fair FC 3
|align="center"|28 марта 2015
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align="center"|9-3
| Шаун Вальтман
|Техническим нокаутом (удары)
|Sparta X - Judgement Night 3
|align="center"|25 января 2015
|align="center"|1
|align="center"|3:52
|
|
|-
|Победа
|align="center"|8-3
| Аттила Коркмаз
|Решением (единогласным)
|GMC 5 - German MMA Championship 5
|align="center"|13 сентября 2014
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align="center"|7-3
| Питер Меттлер
|Техническим нокаутом (удары)
|MFN - Mix Fight Night 5
|align="center"|28 июня 2014
|align="center"|1
|align="center"|4:42
|
|
|-
|Поражение
|align="center"|6-3
| Макс Кога
|Сабмишном (удушение сзади)
|FFC - Fair FC
|align="center"|8 февраля 2014
|align="center"|2
|align="center"|4:55
|
|
|-
|Победа
|align="center"|6-2
| Вугар Бахшиев
|Нокаутом (удар ногой в голову и добивание)
|RNC - Martial Arts Gala
|align="center"|30 ноября 2013
|align="center"|1
|align="center"|0:00
|
|
|-
|Победа
|align="center"|5-2
| Артур Грасс
|Техническим нокаутом (рассечение)
|GMC 4 - Next Level
|align="center"|16 февраля 2013
|align="center"|1
|align="center"|3:49
|
|
|-
|Победа
|align="center"|4-2
| Тобиас Хубер
|Сабмишном (удушение сзади)
|GMC 3 - Kraniotakes vs. Schmiedeberg 2
|align="center"|16 февраля 2013
|align="center"|2
|align="center"|1:30
|
||
|-
|Поражение
|align="center"|3-2
| Макс Кога
|Сабмишном (рычаг локтя)
|KK 7 - Cage Fight
|align="center"|17 ноября 2012
|align="center"|2
|align="center"|4:20
|
|
|-
|Победа
|align="center"|3-1
| Владимир Даммер
|Сабмишном (удушение сзади)
|SFC - Tournament 2012 Part IV
|align="center"|15 сентября 2012
|align="center"|1
|align="center"|4:42
|
|
|-
|Победа
|align="center"|2-1
| Ростислав Затучный
|Техническим нокаутом (удары)
|SFC - Tournament 2012 Part 3
|align="center"|2 июня 2012
|align="center"|1
|align="center"|4:30
|
|
|-
|Победа
|align="center"|1-1
| Расим Лемберанский
|Решением (раздельным)
|SFC - Tournament 2012 Part I
|align="center"|4 февраля 2012
|align="center"|5
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align="center"|0-1
| Суфьян Хаж Хадду
|Сабмишном (удушение сзади)
|OC - Cage Fight Night 11
|align="center"|17 декабря 2011
|align="center"|2
|align="center"|3:10
|
|
|-
|}

Примечания

Ссылки 
 Профиль Лом-Али Эскиева на сайте Sherdog 
 Профиль Лом-Али Эскиева на сайте ACA MMA 
 Профиль Лом-Али Эскиева на сайте Fight time 
 

Бойцы смешанных единоборств Чечни
Бойцы смешанных единоборств Германии